Kari Vikhagen Gjeitnes (ur. 13 stycznia 1985 w Molde) – norweska biegaczka narciarska, złota medalistka mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Kari Vikhagen Gjeitnes pojawiła się 20 grudnia 2003 roku w zawodach juniorów w Lillehammer, gdzie zajęła 5. miejsce w sprincie techniką dowolną. W 2004 roku wystąpiła na Mistrzostwach Świata Juniorów w Stryn, gdzie w swoim najlepszym starcie, biegu na 15 km techniką klasyczną zajęła 18. miejsce. Rok później, podczas Mistrzostw Świata juniorów w Rovaniemi wywalczyła złoty medal w sprincie stylem klasycznym. W latach 2006-2008 startowała na mistrzostwach świata młodzieżowców, najlepsze wyniki osiągając na Mistrzostwach w Kranju, gdzie była szósta w sprincie stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 9 marca 2005 roku w Drammen, zajmując 32. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Pierwsze punkty wywalczyła dokładnie rok później w Drammen, gdzie była piętnasta w tej samej konkurencji. W klasyfikacji generalnej sezonu 2005/2006 zajęła ostatecznie 83. miejsce. Jak dotąd najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2007/2008, który ukończyła na 49. pozycji.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

Visma Ski Classics

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2016/2017: 13.
 sezon 2017/2018: 8.
 sezon 2018/2019: 5.
 sezon 2019/2020: 2.

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS-u 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1985